Jeskyně Verevkina (; pojmenovaná na památku speleologa Alexandra Vjerjovkina, který zahynul v r. 1983 na severu Velkého Kavkazu v jeskyni Su-Akan) je v současné době nejhlubší jeskyně na světě (hloubka 2212 m při délce 12700 m). Její zatopené dno se nachází cca 300 metrů pod úrovní hladiny Černého moře. Podobně jako jeskyně Voronija se nachází na krasovém plató Arabika v Gruzii v regionu Abcházie (Abcházie je bývalý region Gruzie, který vyhlásil na svém území roku 1992 Gruzií neuznanou samostatnost) v horách Západního Kavkazu.

Název 
Původní označení jeskyně bylo S-115, poté P1-7, až byla v roce 1986 pojmenována po ruském speleologovi Alexandru Verevkinovi.

Reference

Externí odkazy 
 
  Speleoatlas.ru

Krasové jeskyně
Propasti
Jeskyně v Gruzii
Jeskyně v Abcházii